Abret ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Abret (1939–2013), deutsche Germanistin und Übersetzerin
 Pierre Abret, französischer Maler